Хоккейный матч регулярного чемпионата НХЛ между командами «Детройт Ред Уингз» и «Колорадо Эвеланш», состоявшийся 26 марта 1997 года и ознаменовавшийся большим количеством драк, прозванный как: «Кровавая среда» (), «Ночь боёв на Джо» (), «Дебош в Хоккейном городе» () и «Кровавый матч» ().

Предыстория 
В шестом матче финала Западной конференции 1996 года правый нападающий «лавин» Клод Лемьё атаковал сзади центрального нападающего «крыльев» Криса Дрэйпера. Дрэйпер упал лицом в борт, что привело к перелому носа, челюсти, глазной кости, лицевой кости, повреждению шеи, выбитым зубам, сотрясению мозга. Дрэйпер перенес несколько операций, 8 недель он питался через трубку. Клод Лемьё получил двухматчевую дисквалификацию. После данного инцидента команды провели между собой ещё три матча, которые прошли без особой грубости.

События во время матча 
Первая драка — между защитником Брентом Северином («Колорадо») и Джейми Пушором («Детройт») — состоялась через 4:45 после стартового вбрасывания. Вторая драка произошла в 10:14 между Кирком Молтби («Детройт») и Рене Корбе («Колорадо»).

Массовая драка состоялась в конце первого периода (18:22). После столкновения Игоря Ларионова и Петера Форсберга, между игроками произошла потасовка. В этот момент тафгай «Детройта» Даррен Маккарти напал на Клода Лемьё, повалил его на лёд и нанёс серию ударов руками и несколько коленом.

Видя «избиение» Лемьё, голкипер «Эвеланш» Патрик Руа покинул ворота и направился к центру площадки чтобы вмешаться в драку, однако там его на полной скорости «встретил» форвард «Ред Уингз» Брендан Шэнахэн. После чего с Шэнахэном вступил в драку защитник «Колорадо» Адам Фут, а Руа схлестнулся с вратарём «Детройта» Майком Верноном. Ларионов, Форсберг, Шэнахэн, Фут, Вернон и Руа получили по две минуты штрафа за грубость, Лемьё и Маккарти — по пять минут за драку. Маккарти также получил двойной малый штраф за грубость. В результате массовой драки лёд на арене был сильно залит кровью; на его очистку ушло много времени, а некоторым игрокам пришлось останавливать кровотечение. В частности, врачи «Колорадо Эвеланш» наложили несколько швов на разбитую бровь Руа.

Через 15 секунд состоялась последняя драка в первом периоде между Адамом Дэдмаршем («Колорадо») и Владимиром Константиновым («Детройт»).

Во втором периоде состоялось еще пять драк между: Шэнахэном и Футом, Майком Кином («Колорадо») и Томасом Холмстрёмом («Детройт»), Северином и Аароном Уордом («Детройт»), Маккарти и Дэдмаршем, Пушором и Уве Круппом («Колорадо»).

Матч закончился победой «Детройт Ред Уингз» со счётом 6:5. Победную шайбу в овертайме забросил зачинщик массовой драки Даррен Маккарти.

См. также 
 Хоккейные драки

Примечания 

1997 год в хоккее
Хоккейные скандалы